Sam S. Shubert Theatre ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sam S. Shubert Theatre (Boston, Massachusetts), NRHP-ID: 80000444
 Sam S. Shubert Theatre (Minneapolis, Minnesota), NRHP-ID: 95001230